Jebel Musa (Marokko), berg in Marokko (851 m.)
 Musa Dagh, berg in Turkije (1355 m.)
 Sinaïberg, berg in de Sinaï (2285 m.)